Der Begriff  Niedervolt steht:

 für die umgangssprachliche Bezeichnung einer Kleinspannung
 in der Fahrzeugtechnik für Niedervoltsysteme als Abgrenzung zu Hochvolt-Systemen.